Szűcs László
 Szűcs László (1898–1990) színész, operaénekes, színházigazgató
 Szűcs László (1915–1959) Kossuth-díjas fúrómester
 Szűcs László (1916–1996) agrokémikus, talajkutató
 Szűcs László (1929–2017) levéltáros
 Szűcs László (1955–) billentyűs, rockzenész 
 Szűcs László (1957) súlyemelő
 Szűcs László (1965) költő, újságíró, műfordító
 Szűcs László (1969) ökölvívó, olimpikon, kickbokszoló
 Szűcs László (1974) televíziós producer
 Szűcs László (1974) gazdaságfejlesztési programalkotó
 Szűcs László (1974) labdarúgó, kapus, edző (Kaposvári Rákózi, MTK, Újpesti TE)

Szűts László
 Szűts László (1939) autómodellező

Szücs László
 Szücs László (1935) filmrendező, operatőr
 Szűcs László újságíró

hasonló nevűek
 Szűcs László István (1901–1976) dramaturg, író

Jegyzetek